Orbán István (1900–1958) tisztviselő
 Orbán István (1933–1988) erdélyi magyar gépészmérnök, műszaki tankönyvíró
 Orbán István (1938–2021) jogász, gyógypedagógus, politikus
 Orbán István (1939–2006) vegyészmérnök, gyógyszerszakmérnök
 Orbán István (1953–2016) erdélyi magyar festőművész
 Orbán István (1956) politikus, közgazdász
 Orbán István kézilabdakapus